Знаменский собор:
 Знаменский собор — собор в Ардатове
 Знаменский собор — расположен в Великом Новгороде близ церкви Спаса Преображения на Ильине улице.
 Знаменский собор — главный православный храм Знаменского женского монастыря в Ельце Липецкой области.
 Знаменский собор — православный кафедральный собор в Кемерове.
 Знаменский собор — православный храм на территории Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря.
 Знаменский собор — бывший главный храм Знаменского мужского монастыря в Москве.
 Знаменский собор — ставропигиальный домовый храм Русской Православной Церкви Заграницей в восточной части Манхэттена.
 Знаменский собор — собор в Осташкове
 Знаменский собор — находится в Центральном районе Тюмени на улице Семакова.
 Знаменский собор — крупнейший православный храм Северного Кавказа в Хасавюрте, памятник архитектуры начала XX века.